Dit is een lijst van planetoïden 50101-50200. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (50101) - || 2000 AO105|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50102) - || 2000 AA106|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50103) - || 2000 AR111|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50104) - || 2000 AU111|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50105) - || 2000 AX111|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50106) - || 2000 AC113|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50107) - || 2000 AP113|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50108) - || 2000 AU113|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50109) - || 2000 AY113|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50110) - || 2000 AP115|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50111) - || 2000 AA116|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50112) - || 2000 AJ116|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50113) - || 2000 AL116|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50114) - || 2000 AC117|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50115) - || 2000 AU117|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50116) - || 2000 AA119|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50117) - || 2000 AD119|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50118) - || 2000 AJ119|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50119) - || 2000 AS119|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50120) - || 2000 AC120|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50121) - || 2000 AS122|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50122) - || 2000 AO123|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50123) - || 2000 AR123|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50124) - || 2000 AT123|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50125) - || 2000 AB124|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50126) - || 2000 AT124|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50127) - || 2000 AZ124|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50128) - || 2000 AG125|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50129) - || 2000 AN125|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50130) - || 2000 AP125|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50131) - || 2000 AS125|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50132) - || 2000 AU125|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50133) - || 2000 AD126|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50134) - || 2000 AM126|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50135) - || 2000 AU127|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50136) - || 2000 AK128|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50137) - || 2000 AT128|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50138) - || 2000 AY128|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50139) - || 2000 AH129|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50140) - || 2000 AQ129|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50141) - || 2000 AW129|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50142) - || 2000 AY129|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50143) - || 2000 AB132|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50144) - || 2000 AN132|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50145) - || 2000 AV133|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50146) - || 2000 AU134|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50147) - || 2000 AQ136|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50148) - || 2000 AR136|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50149) - || 2000 AU136|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50150) - || 2000 AY136|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50151) - || 2000 AU140|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50152) - || 2000 AD141|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50153) - || 2000 AF141|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50154) - || 2000 AK141|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50155) - || 2000 AB142|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50156) - || 2000 AN142|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50157) - || 2000 AD143|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50158) - || 2000 AR143|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50159) - || 2000 AE144|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50160) - || 2000 AF144|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50161) - || 2000 AM144|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50162) - || 2000 AH146|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50163) - || 2000 AV146|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50164) - || 2000 AW146|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50165) - || 2000 AT147|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50166) - || 2000 AW150|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50167) - || 2000 AU154|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50168) - || 2000 AH155|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50169) - || 2000 AK157|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50170) - || 2000 AT158|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50171) - || 2000 AA159|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50172) - || 2000 AC159|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50173) - || 2000 AK159|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50174) - || 2000 AQ159|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50175) - || 2000 AQ161|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50176) - || 2000 AH163|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50177) - || 2000 AT163|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50178) - || 2000 AV163|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50179) - || 2000 AW163|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50180) - || 2000 AD164|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50181) - || 2000 AH167|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50182) - || 2000 AB168|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50183) - || 2000 AC168|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50184) - || 2000 AN168|| 13 januari 2000 || Kleť
|-
| (50185) - || 2000 AD170|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50186) - || 2000 AZ174|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50187) - || 2000 AG176|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50188) - || 2000 AU184|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50189) - || 2000 AB190|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50190) - || 2000 AK193|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50191) - || 2000 AQ193|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50192) - || 2000 AT193|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50193) - || 2000 AM194|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50194) - || 2000 AX194|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50195) - || 2000 AL197|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50196) - || 2000 AM198|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50197) - || 2000 AS198|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50198) - || 2000 AT198|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50199) - || 2000 AS201|| 9 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50200) - || 2000 AB203|| 10 januari 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten